Ángeles Bravo puede referirse a:

Ángeles Bravo, una periodista española; o
Ángeles Bravo, una actriz de doblaje mexicana.